Уман има више значења:

 Уман
 Општина Уман (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Уман (Уман, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Уман, Амасен де Калсио (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику